Вука (река), ријека у Хрватској
 Вука (општина), општина у Хрватској